Los dinosauriformes (Dinosauriformes) son un clado de saurópsidos (reptiles) arcosaurios que incluye a los dinosaurios y varios géneros basales estrechamente emparentados con ellos, pero no considerados estrictamente como dinosaurios. Las aves, descendientes directos de los dinosaurios, son los únicos representantes actuales.

Filogenia 
La filogenia de los dinosauriformes es la siguiente:

Referencias 

Dinosauromorpha